Běh na 400 metrů mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 5. (rozběhy), 6. (semifinále) a 8. srpna (finále). Zvítězil Jihoafričan Wayde van Niekerk, český reprezentant Pavel Maslák postoupil do semifinále, kde skončil šestý a do finálových bojů už nezasáhl.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Rozběh 6

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 400 metrů mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 400 metrů
Běh na 400 m